El título El intermediario puede referirse a:
El intermediario, novela escrita por Pedro Casals;
El intermediario, novela escrita por John Grisham.